BSK je staro klupsko ime za:

NK Marsonia Slavonski Brod
OFK Beograd

Vidi još 
 NK BSK